Келтска лига у рагбију 2006/07. (службени назив: 2006–07 Magners League) је била 6. сезона Келтске лиге у рагбију. Учествовало је 11 рагби тимова из Шкотске, Велса, Северне Ирске и Републике Ирске.

Трофеј су освојили Оспрејси.

Учесници

Табела

Статистика и награде 

Највише поена

  Ден Паркс 197, Глазгов
  Фелипе Контепоми 187, Ленстер
  Бен Блер 160, Кардиф
  Дејвид Хумфрис 148, Алстер
  Карл Свини 137, Њупорт

Највише есеја

  Дерен Денијел 7, Скарлетс
  Бери Дејвис 7, Скарлетс
  Џејми Хејслип 7, Ленстер
  Ендру Тримбл 7, Алстер
  Денис Хики 6, Ленстер

Референце 

Сезоне Келтске лиге у рагбију
Рагби у 2006.
Рагби у 2007.